Barajas (district), stadsdeel in Madrid
Barajas (metrostation), gelegen in dit stadsdeel
Luchthaven Madrid-Barajas, gelegen in dit stadsdeel